Ikki – rivista giapponese di manga della Shogakukan
 Phoenix (Ikki) – personaggio del manga e anime I Cavalieri dello zodiaco
 Ikki – porcospino personaggio del Libro della giungla
 Ikki – videogioco del 1985 della Sunsoft